Amaroo kan syfta på

Geografi

Australien
 Amaroo, Australian Capital Territory – en ort i Australian Capital Territory
 Amaroo, New South Wales – en ort i New South Wales
 Amaroo, Queensland – en ort i Queensland